Sarcotragus är ett släkte av svampdjur. Sarcotragus ingår i familjen Irciniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Sarcotragus